Réginald est un nom propre français qui peut faire référence à :

Variantes 
 français :
 en Rayn- : , , Raynalt, 
 en Ren- : Renald, Renalde, , Renaut, Renout (prénom du Moyen Âge)
 en Reyn- : Reynal, , Reynalt, , Reynault, Reyneau, Reyneaud
 allemand : Reginald, , Reinold
 anglais : Reginald, Reynalds, , , 
 diminutifs anglo-saxons : 
 de Reginald : Reg, Reggie
 de Ronald : , Roni, Ronie, Ronnie, Ronny et Rony
 espagnol : , Reynaldo, 
 italien : , Rinaldino
 langues scandinaves : Rǫgnvaldr, Ragnvaldr, Ragnvaldur
 lituanien : Renaldas, Ronaldas
 néerlandais : Renout
 portugais : Renaldo, , Reynaldo, , Ronaldino

Prénom 
Réginald est un prénom français notamment porté par :
 Réginald (1881-1951), acteur belge ;
 Réginald Becque (1972-), footballeur français ;
 Réginald Bernut (1937-),  homme politique français de Nouvelle-Calédonie ;
 Réginald de Cantorbéry (), moine et écrivain français ; 
 Réginald de Dunstanville (ca. 1110–1175), comte de Cornouailles, shérif du Devon et baron anglo-normand ;
 Réginald de Martigny (?-1556), prélat français ;
 Réginald de Piperno (1230-1285 et 1295), dominicain, théologien, prédicateur, confesseur et secrétaire de Thomas d'Aquin ;
 Réginald Dortomb (1945-), footballeur français ;
 Reginald Fils-Aimé, connu comme Reggie Fils-Aimé (1961-), chef d'entreprise américain, directeur de Nintendo ;
 Réginald Forbes (1865-1952), joueur de tennis britannique ;
 Réginald Charles Gagnon, dit Cayouche (1949-), auteur-compositeur-interprète country acadien québécois ;
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), théologien dominicain français ;
 Alain Yves Réginald Goraguer (1931-), connu comme Alain Goraguer, compositeur et arrangeur français ;
 Réginald Guay (1950-), musicien québécois ;
 Réginald Hamel (1931-2010), enseignant et historien de la littérature québécois ;
 Réginald Martel (1936-2015), animateur, chroniqueur, critique littéraire, journaliste et écrivain québécois ;
 Réginald Moreels (1949-), homme politique belge ;
 Réginald Outhier (1694-1774), ecclésiastique et scientifique français ;
 Réginald Ray (1968-), footballeur et entraîneur français ;
 Réginald Savage (1970-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Réginald Storms (1880-1948), tireur sportif belge ;

Références 

Prénom français